Het seizoen 2018-19 van Basketball Academie Limburg was het 37e seizoen dat er profbasketbal gespeeld wordt in Weert, en het tweede seizoen onder de naam Basketball Academie Limburg of kortweg BAL, nadat de Basketball Academie Limburg het stokje overnam van BS Weert om met een eredivisie team uit te komen. De club speelt dit jaar in de DBL en in de NBB-Beker.

Team
Het seizoen 2018/19 is voor Coach Radenko Varagić zijn 3e seizoen bij de club. Van de selectie uit het seizoen 2017–18 keerden de Nederlanders Nino Gorissen, Sam van Dijk en Jules Schild terug. Dit seizoen werd er voor versterking, ondanks dat dit niet het uitgangspunt van de academie is, een Amerikaan, Tony Washington ingevlogen om de centerpositie te versterken.

Spelers

Staff

Transfers

Voorbereiding

Gebeurtenissen
15 augustus 2018 - Frerik Adriaans terug op Nederlandse velden.
8 augustus 2018 - Elay Wirjo maakt overstap van Landstede Zwolle naar BAL.
30 juli 2018 - Spektakel verwacht na tekenen Washington
29 juli 2018 - Joey Liem versterkt Basketball Academie Limburg
28 juli 2018 - Jules Schild derde speler Heren 1.
23 juli 2018 - Ook Nino Gorissen komend seizoen in Weert.

Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2018-19